El Watan, Algerijns dagblad
Al Watan (Saoedi-Arabië), krant in Saoedi-Arabië